Almodá ou Almodad, era um dos descendentes de Noé e o primeiro filho de Joctã, em  e . Embora a Bíblia não tenha muito a dizer sobre Almodá, este patriarca é considerado o fundador de uma tribo árabe em "Arábia Feliz". Isto é baseado na identificação de outros filhos de Joctã, como Sebá e Havilá, que são identificados como provenientes dessa região.

Segundo alguns dicionários bíblicos, "Almodá" significa "incomensurável", no entanto, também tem sido traduzido como; "não se mede", "medidor", "medida de Deus", "o amado", ou "Deus é amado", "Deus é amor", e "Deus é um amigo".

Árvore genealógica baseada em Gênesis 

Bíblia